Copa de Honor puede referirse a las siguientes competencias:

 Copa de Honor, copa internacional rioplatense disputada entre 1905 y 1920;
 Copa de Honor, copa nacional argentina disputada entre 1905 y 1920;
 Copa de Honor, copa nacional uruguaya disputada entre 1905 y 1920;
 Copa de Honor, torneo disputado en el Campeonato de Primera División argentina en 1936.